Жукова, Анастасия Александровна (род. 1991) — российская гребчиха.
 Жукова, Анастасия Геннадьевна (род. 1974) — российский государственный деятель, член Совета Федерации РФ.
 Жукова, Анастасия Николаевна (род. 1990) — российская сноубордистка.
 Жукова, Анастасия Сергеевна (род. 1997) — российская волейболистка.